Viola peut faire référence à :

Patronyme 

 Viola, famille patricienne de la République de Venise, anoblie en 1783, comte de Campalto.
 André Viola (1971-), une personnalité politique française.
 Antonio Viola (1990-) , coureur cycliste italien.
 Giovanni Battista Viola, peintre italien du .
 Bill Viola (1951-), artiste américain.
 Cesare Giulio Viola (1886-1958), scénariste, écrivain et dramaturge italien.
 Fernando Viola (1951-2001), joueur de football italien.
 Frank Viola (1960-), ancien lanceur gaucher des Ligues majeures de baseball américain.
 Giacinto Viola (1870-1943), médecin italien qui a travaillé sur la morphologie des individus.
 Giovanni Viola (1926-2008), joueur de football italien.
 Joseph Viola, cuisinier français.
 József Viola (1896-1949), footballeur international puis entraîneur hongrois.
 Lynne Viola, historienne canadienne.
 Manuel Viola (1916-1987), peintre espagnol.
 Paulo Sérgio Rosa, dit Viola (1969-), footballeur brésilien.
 Pedro Viola (1983-), lanceur de relève gaucher de baseball dominicain.
 Roberto Eduardo Viola (1924-1994), militaire et chef d'État argentin.
 Valentín Viola dit Titín Viola, (1991-), footballeur argentin.

Toponyme 

 Viola, village de l'Arkansas ;
 Viola, ville du Delaware ;
 Viola, un village situé à l'ouest du comté de Mercer dans l'Illinois.
 Viola, ville du Kansas.
 Viola, census-designated place de l'État de New York. 
 Viola, ville du Tennessee.

 Viola, commune de la province de Coni.

Cinéma 
 Viola, film argentin de Matías Piñeiro sorti en 2012.

Musique 
 Viola, opéra inachevé de Bedřich Smetana.
 Viola, personnage de la comédie La Nuit des rois, ou Ce que vous voudrez (Twelfth Night, Or what you will) de William Shakespeare.
 Viola Beach, un groupe musical britannique disparu en 2016 à la suite d'un accident.

Instruments de musique 
Viola est le nom de plusieurs instrument à cordes, parfois confondus :
 la viola pomposa
 la viola bastarda
 la viola all'inglese
 la viola, petite guitare des pays lusophones comportant une quinzaine de variantes
 la viola profonda
 autre nom du berimbau

Botanique 
 Viola, un genre de plantes herbacées vivaces, les violettes et les pensées, de la famille des Violaceae.

Zoologie 
 Viola, aussi un genre de papillons de la famille des Hesperiidae.

Divers 
 Viola, un ancien navigateur Web.
 Viola, un yacht classé Monument historique.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien